Васи́лий Максиме́нко:
 Максименко, Василий Иванович (в монашестве Виталий; 1873—1960) — архиепископ РПЦЗ.
 Максименко, Василий Иванович (1913—2004) — советский лётчик, Герой Советского Союза.